Станіславчицька сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Станіславчицька сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Станіславчицька сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Станіславчицька сільська рада — Черкаська область, Шполянський район